— японская фамилия. Известные носители:
 Коикэ, Акира (род. 1960) — японский политик.
 Коикэ, Кадзуо (1936—2019) — японский сценарист манги.
 Коикэ, Рэйдзо (1915—1998) — японский пловец.
 Коикэ, Тэппэй (род. 1986) — японский актёр и певец.
 Коикэ, Юи (род. 1991) — японская актриса.
 Коикэ, Юрико (род. 1952) — женщина-политик, министр обороны Японии (2007).